Непокупный:
 Непокупный, Анатолий Павлович (18.03.1932 — 25.10.2006) — филолог, литературовед
 Непокупный, Константин Гаврилович — хорунжий, кавалер ордена Святого Георгия IV класса Н